Memorial Van Damme 2011 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 16 września w Brukseli. Zawody były ostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2011.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 4 krajowe rekordów w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 w Belgii
Memorial Van Damme